В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1170 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1170 году

Январь 
 22 января — Ван Чунъян — знаменитый даос, основатель школы Цюаньчжэнь.
 28 января — Владимир Андреевич — князь Белгородский (1150), князь Дорогобужский (1150—1152, 1156—1170), князь Пересопницкий (?—?), князь Берестейский (1154—1156)

Апрель 
 2 апреля —  — епископ Марселя (1151—1170)

Май 
 21 мая —  — английский отшельник, католический святой .

Июнь 
 26 июня — Жан I — граф д’Э (1140—1170), сеньор Гастингса.

Июль 
  — епископ Бамберга (1146—1170)

Август 
 19 августа — Мстислав Изяславич — Князь Переяславский (1146—1149, 1151—1154) — князь волынский (1157—1170), великий князь Киевский (1159, 1167—1169, 1170).

Сентябрь 
 6 сентября —  — зангидский эмир Мосула (1149—1169)

Ноябрь 
 18 ноября — Альбрехт Медведь — граф из рода Асканиев, граф Балленштедта (1123—1170) маркграф Нижней Лужицы (1124—1131), последний маркграф Северной марки (1134—1157), первый маркграф Бранденбурга (1157—1170), граф Веймар-Орламюнде (около 1134—1170), герцог Саксонии (1138—1142)
 20 ноября —  — епископ Мейсена (1152—1170)
 25 ноября — Рено II — граф Бара (1149—1170), участник второго крестового похода.
 28 ноября — Оуайн ап Грифид — король Гвинеда (1137—1170).

Декабрь 
 20 декабря — Абуль-Музафар аль-Мустанджид — багдадский халиф из династии Аббасидов (1160—1170).
 29 декабря — Бекет, Томас — канцлер Англии (1155—1162), Архиепископ Кентерберийский (1162—1170), святой римско-католической церкви. Убит.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абу Хамид аль-Гарнати — арабский купец и путешественник
  — епископ Миндена (1153—1170)
 Гастон V — виконт Беарна, Габардана и Брюлуа (1153—1170).
  — нидерландский отшельник, святой римско-католической церкви .
  — епископ Хильдесхайма (1162—1170), основатель аббатства Локкум
 Гуго д’Ибелин — сеньор Рамлы и сеньор Ибелин (1150—1170)
 Иеремия Печерский (Иеремия Прозорливый) — монах Печерского монастыря, преподобный Русской церкви. Дата смерти предположительна.
  — епископ Турина (1164—1170
 Кимхи, Иосиф бен-Исаак — еврейский грамматик, экзегет, поэт и переводчик.
 Кристина — королева-консорт Швеции (1156—1160), жена Эрика IX Святого
  — франко-еврейский талмудист.
 Минамото-но Тамэтомо — японский военачальник, участник смуты Хогэн. Покончил жизнь самоубийством. Первый исторически достоверный случай сэппуку.
  — один из учеников Гампопы, основатель школы тибетского буддизма Пагдру Кагью.
 Рубен II — армянский князь из династии Рубенидов, правитель Киликийского армянского царства (1169—1170). Погиб в междоусобной войне.
 Святослав Ростиславич — князь новгородский (1157—1160, 1161—1168).
  — основатель семьи Беркли и Бристольского собора
  — исландский законоговоритель (1156—1170)
  — король Гвинеда (1170), поэт, погиб в междоусобной войне.
 Эд II де Пороэт — виконт де Пороэт (1142—1170), регент герцогства Бретань и регент графства Ренн (1148—1156). По другим источникам, умер в 1173 году.
  — еврейский галахист и литургический поэт.
 Якун — новгородский посадник (1164—1170). Дата смерти предположительна.

См. также 

 Список умерших в 1169 году
 Список умерших в 1171 году

1170